Klub studenata južne slavistike "A-302" je udruga koju su utemeljili studenti Odsjeka za južnu slavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, radi promicanja interesa studenata. Klub je nastao 19. rujna 2003. godine kao izraz želje studenata slavistike da izravno sudjeluju u akademskom životu i utječu na akademska i kulturna događanja.

Ciljevi
Ciljevi kluba su:

 djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata,
 utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštovanje studentskih prava,
 sujelovanje u radu Odsjeka za južnu slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog i nenasilnog društva,
 sudjelovanje u proučavanju južnoslavenskih jezika i kultura te njihovom očuvanju.

"A-302" pomaže studentima u ostvarivanju njihovih prava, organizira skupove i predavanja, izdaje časopis namijenjen studentima i populariziranju struke te organizira filmske i književne večeri.

A-302